Георги Колев може да се отнася за:
 Георги Колев (офицер) (р. 1924), български офицер
 Георги Колев (политик) (р. 1958), български политик
 Георги Колев (юрист) (р. 1966), български юрист